Джек О’Коннелл (; род. 1 августа 1990 года, Дерби, Англия) — британский актёр. За роли в картинах «Несломленный» (2014) и «От звонка до звонка» (2013) отмечен премией Национального совета кинообозревателей США в номинации «Прорыв года» и премией BAFTA в номинации «Восходящая звезда».

Биография 
Карьеру актёр начал в 2005 году, снявшись в эпизоде мыльной оперы «Врачи» и четырёх эпизодах сериала «Чисто английское убийство». В 2006 дебютировал в большом кино, снявшись в фильме «Это Англия». В 2007 играл эпизодические роли в телесериалах «Waterloo Road», «Holby City», и «Wire in the Blood».

В 2008 году О’Коннелл снялся в фильме «Райское озеро», в 2009 — в триллере «Гарри Браун».

В 2009—2010 снимался в молодёжном сериале «Молокососы» в роли Джеймса Кука. В 2010 за эту роль получил премию «TV Choice» в номинации «Лучший актёр».

В 2014 Джек О’Коннелл получил главную роль в военной драме Анджелины Джоли «Несломленный», где он сыграл роль Луи Замперини.

В 2018 году О’Коннелл снялся в биографической драме «Испытание огнём» о скандальном приговоре Кэмерона Тодда Уиллингема, который был ошибочно осуждён и казнён за убийство трёх своих дочерей.

В декабре 2022 года на экраны выйдет фильм Лоры де Клермон-Тоннер «Любовник леди Чаттерлей», в котором О’Коннелл сыграл заглавную роль.

Фильмография

Примечания 
.

Ссылки 

Киноактёры Великобритании